Elatos – król Kyllene w Arkadii, syn Arkasa
 Elatos – wódz Lapitów z Larisy w Tesalii
 Elatos - centaur zabity zatrutą strzałą przez Heraklesa
 Elatos - jeden z zalotników starających się o rękę Penelopy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

en:Elatus